Uingaleq bezeichnet:
 Uingaleq (Insel, Ingiingaleq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Uingaleq (Insel, Kipilassaqqortooq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Uingaleq (Insel, Leif Ø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Uingaleq (Insel, Suunigajik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland